Kiss Norbert (1980) világbajnok magyar tekéző
Kiss Norbert (1985) autóversenyző
Kiss Norbert Ádám (1985) Junior Prima díjas újságíró, televíziós riporter, műsorvezető, az Art Vader Motion művészeti vezetője
Kiss Norbert játékvezető